Kónya ist der Familienname folgender Personen:

 Ádám Kónya (* 1992), ungarischer Skilangläufer
 Ferenc Kónya (1892–1977), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 István Kónya (* 1962), ungarischer Musiker
 József Kónya, ungarischer Fußballspieler
 Sándor Kónya (1923–2002), ungarischer Opernsänger und Hochschullehrer
 Sándor Kónya-Hamar (* 1948), rumänischer Politiker, MdEP
 Zsófia Kónya (* 1995), ungarische Shorttrackerin

Siehe auch:
 Konya (Begriffsklärung)